Piotr Woźnicki (ur. 1975) – polski trener pływania
 Piotr Woźnicki (1921–2019) – w latach 1990–2015 przedstawiciel ruchu LHMM (Świecki Ruch Misyjny „Epifania”) na Polskę
 Piotr Woźnicki – polski zawodnik MMA

Zobacz też